Змагання з хокею були одним змагань, які було проведено на Зимових дефлімпійських змаганнях 2019 року. 

Змагання складалися лише з чоловічого турніру. Первісна ідея полягала у тому, щоб також організувати жіночий турнір з хокею на льоду, але Міжнародний комітет спорту для глухих відмінив це змагання через малу кількість зареєстрованих на турнір країн.

Нації-учасниці

Попередній раунд 

Час вказано за (UTC+1).

Матч за бронзу

Фінал

Примітки 

Дефлімпіада
Змагання на зимових Дефлімпійських іграх 2019